Holzgraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Holzgraben (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Oberösterreich

Gewässer:
 in Baden-Württemberg:
 Holzgraben (Kirnau), linker Zufluss der Kirnau bei der Untermühle von Altheim, Stadt Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis
 Holzgraben, rechter Nebenkanal in Merzhausen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, des dort noch Reichenbach oder Dorfbach, auf dem längsten Abschnitt Mühlbach heißenden Gewässers, das am Unterlauf als Alte Dreisam an deren eigener Mündung in die Dreisam einfließt

 in Bayern:
 Holzgraben (Ach), rechter Zufluss der hier auch Obernach genannten Ach (Ammer) bei Obernach, Gemeinde Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Holzgraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Muhr am See, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Holzgraben (Glonn), rechter Zufluss der Glonn (Amper) bei Dietenhausen, Gemeinde Odelzhausen, Landkreis Dachau
 Holzgraben (Glött), linker Zufluss der Glött gegenüber der Stadt Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau
 Holzgraben (Gollach), rechter Zufluss der Gollach bei Lipprichhausen, Gemeinde Hemmersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Holzgraben (Grenzgraben) linker Zufluss des Grenzgraben (Wurmbach, Nordstetten) bei Stetten (Gunzenhausen), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, am Dreiländereck mit der Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, und Markt Gnotzheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Holzgraben (Reißinger Bach), linker Zufluss des Reißinger Bachs bei der Reißingermühle, Markt Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau, der über den Plattlinger Mühlbach in die Isar entwässert
 Holzgraben (Vils), linker Zufluss der Vils über den (linken) Vilskanal bei Englmannsberg, Markt Reisbach, Landkreis Dingolfing
 Holzgraben (Wern), rechter Zufluss der Wern bei Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt

 in Hessen:
 Holzgraben (Fulda), linker Zufluss der Fulda in Niederellenbach, Gemeinde Alheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg

 in Niedersachsen:
 Holzgraben, ehemaliger Wasserlauf im heutigen Hannover, Niedersachsen; siehe Am Holzgraben (Hannover) (heutiger Straßenname)

 in Rheinland-Pfalz:
 Holzgraben (Lauter), rechter Zufluss der Lauter (Glan) bei Olsbrücken, Landkreis Kaiserslautern

 in Thüringen:
 Holzgraben (Notter), rechter Zufluss der Notter (Unstrut) in Körner, Unstrut-Hainich-Kreis

Siehe auch:
 Am Holzgraben
 Holzbach
 Holzergraben
 Hölzlebach
 Hölzlegraben